HMS Rigel har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Rigel (1910), 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1910.
HMS Rigel (T106), torpedbåt sjösatt år 1954.

Se även
Rigel